Rudersdorf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Rudersdorf (Burgenland), Marktgemeinde Rudersdorf im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
Ortsteile:
 Rudersdorf (Berching), historischer Ortsteil auf dem Gebiet der Stadt Berching im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. in Bayern
 Rudersdorf (Bernhardswald), ein Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald im Landkreis Regensburg in Bayern
 Rudersdorf (Buttstädt), Ortsteil der Gemeinde Buttstädt im Landkreis Sömmerda in Thüringen
 Rudersdorf, historischer Name von Ruhensdorf, Ortsteil der Gemeinde Oberndorf im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Rudersdorf (Wilnsdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen
 Rudersdorf (Gemeinde Ferndorf),  Ort bei Ferndorf im Bezirk Villach-Land in Kärnten  
 Rudersdorf (Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis), Ort bei Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Rudersdorf (Graz), Stadtteil, hauptsächlich im Stadtbezirk Puntigam von Graz, Steiermark

Rudersdorf bzw. Rudersdorff ist der Familienname folgender Personen:
 André Rudersdorf (* 1995), deutscher Automobilrennfahrer
 Hermine Rudersdorf, auch Hermine Rudersdorff (1822–1882), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Hermine Küchenmeister-Rudersdorf
 Karl-Heinrich Rudersdorf (1940–2014), deutscher Journalist, Publizist und Entwicklungshelfer
 Kinga von Gyökössy-Rudersdorf (* 1942), deutsche Frauenrechtlerin
 Manfred Rudersdorf (* 1952), deutscher Historiker
 Walter Rudersdorf (1926–2015), deutscher Lehrer und Heimatforscher